Weeke – dzielnica miasta Winchester, w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Weeke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Walter Weeke – niemiecki kierowca wyścigowy